Боричев:

 Боричев, Найдён — фигурист из Болгарии, чемпион Болгарии 2007 и 2008 годов
 Боричев — деревня в Бабуничском сельсовете Петриковского района Гомельской области Беларуси

См. также 
 Боричев спуск — старинная улица Киева